Facultad de Ciencias Agrarias puede referirse a:

 La Facultad de Ciencias Agrarias, una de las once facultades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicada en el Campus Cabral, en la ciudad de Corrientes (Argentina).
 La Facultad de Ciencias Agrarias, institución académica pública perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata y situada en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires (Argentina).
 La Facultad de Ciencias Agrarias, campus de la Universidad de Antioquia ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia (Colombia).
 La Facultad de Ciencias Agrarias, institución perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia.
 La Facultad de Ciencias Agrarias, una de las doce facultades de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).